Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2021 vond plaats van 11 tot en met 18 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo